«Муравейник» — домашний торт, получивший распространение в России примерно в 1980-х годах.
Аналог для финского tippaleipä неверен. С финского соответствие будет хворост, а не муравейник.

В разных кухнях и странах 
Рецепт данного торта аналогичен популярному в США «торту из воронки» («фанел кейк», ), возникшему в Пенсильвании среди немецко-голландских колонистов и ставшему одним из самых распространённых блюд на карнавалах, ярмарках, спортивных фестивалях и на курортах. В отличие от муравейника основной принцип приготовления фанел кейка: заварное тесто выливается через воронку в виде различных фигур в масло и прожаривается до золотисто-коричневого цвета. Торт может посыпаться сахарной пудрой, корицей, мускатным орехом, вареньем. В США в качестве украшения также используются свежие фрукты.

Блюдо также известно в ряде других кухонь, прежде всего, европейских. В Австрии он известен под названием «штраубен», , в Словении — «фланцати» (), в финской кухне — «типпалейпя»,  (обычно подаётся на майский фестиваль начала весны, Ваппу).

В Индии аналогичный десерт известен под названием «джалеби», однако он имеет более густую и тягучую консистенцию и посыпается сахаром. В Иране известен как «зульбия».

Рецепты 
Замешивают крутое песочное тесто и выдерживают в холодильнике 1—2 часа. Раскатывают его в тонкий корж, выкладывают на противень и выпекают до готовности. Корж остужают и измельчают на мелкие кусочки, которые перемешивают с кремом, состоящим из смеси горячей варёной сгущёнки и размягчённого сливочного масла. Часть крема оставляют. Из кусочков коржа и крема выкладывают горку, которую поливают оставшимся кремом. Торту дают пропитаться и остыть в прохладном месте.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Торты
Российские десерты
Американские десерты
Культура Пенсильвании
Австрийские десерты